Посольство Эсватини во Франции — дипломатическое представительство Эсватини во Франции. Располагается в Брюсселе по адресу: проспект Уинстона Черчилля, 188. В том же здании находится Посольство Эсватини в Бельгии.

Послом Свазиленда во Франции с 6 июня 2011 года является Джоэль Муса Нлеко.

Примечания 

Дипломатические представительства в Брюсселе
Политика Эсватини
Внешняя политика Франции